Bicheln heißen folgende geographischen Objekte:

 Bicheln (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Bicheln (Kirchweidach), Ortsteil der Gemeinde Kirchweidach, Landkreis Altötting, Bayern
 Bicheln (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern

 Bicheln (Gemeinde Bramberg), Ortschaft von Bramberg am Wildkogel, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Bicheln (Gemeinde Kirchdorf), Ortsteil von Kirchdorf in Tirol, Bezirk Kitzbühel, Tirol